Njoro – circoscrizione del distretto di Kiteto, in Tanzania
 Njoro – circoscrizione del distretto di Same, in Tanzania
 Njoro – circoscrizione del distretto urbano di Moshi, in Tanzania
 Njoro – fiume del Kenya